Котелок (от англ. bowler hat) — европейская шляпа полусферической формы из твёрдого войлока (фетра).

Первый котелок был изготовлен в 1850 году лондонской фирмой Томаса и Уильяма Боулеров (отсюда английское название) по эскизу Джеймса и Джорджа Локков. Котелки стали популярными у рабочего класса к концу XIX века, заменив дорогостоящие и более громоздкие цилиндры; затем они стали частью униформы банковских служащих и офицеров Гвардии Королевы, однако уже в начале XX века их стали вытеснять канотье и фетровые шляпы. Тем не менее, в Великобритании котелки продолжали оставаться частью повседневного туалета вплоть до 1960-х гг. (как правило, среди мелкой буржуазии, юристов). К настоящему времени котелок вышел из повседневного употребления; его надевают лишь для церемоний.

История 
В 1849 году клиент (согласно распространенному мнению, это был Эдвард Кок, британский офицер и политик-виг) поручил фирме Lock & Co создать шляпу для лесничих, которая бы защищала их головы от ветвей во время верховой езды. Тогда лесничие носили цилиндры, которые легко было потерять или повредить. Lock & Co доверила решение этой проблемы Томасу и Уильяму Боулерам.

Когда Кок прибыл в Лондон 17 декабря, чтобы забрать шляпу, он дважды наступил на неё, чтобы проверить её прочность. Шляпа выдержала испытание, и Кок заплатил за неё 12 шиллингов.

В Северной Америке 
В США котелок называли «derby». Именно котелок, а не ковбойская шляпа или сомбреро, был самым популярным головным убором на американском Западе. Ковбои и железнодорожные рабочие предпочитали её, так как она была практичной и удобной. Её носили представители закона и преступники, включая Бэта Мастерсона, Бутча Кэссиди и Билли Кида.

В Латинской Америке 
С 1920-х котелки стали носить женщины-индианки народов кечуа и аймара в Боливии и носят их до сих пор. Котелок стал частью их традиционного женского индейского костюма. В течение многих лет котелки для боливийского рынка изготавливали итальянские фабрики, сейчас же их делают местные мастера.

В Африке 
Другое место, где можно встретить котелок, — дельта Нигера в Нигерии. Там мужчины носят эти шляпы в качестве модного аксессуара с тех пор, как британские колонисты завезли их в 1900-х.

Известные люди, носившие котелок 
 Чарли Чаплин, американский актёр
 Уинстон Черчилль, британский политик, премьер-министр Великобритании
 Владимир Ленин, российский революционер. По легенде, обменял свой котелок на кепку у одного из рабочих после выступления на Финляндском вокзале в 1917 году. Во всяком случае, в Стокгольме, перед отплытием в Петроград, Ленин был сфотографирован в котелке

В популярной культуре

В живописи 
 На картине Рене Магритта «Сын человеческий» изображен мужчина в котелке.

В литературе 
 Пуаро Агаты Кристи (а также его многочисленные экранные киновоплощения) предпочитает котелок.
 Пёс Фердинанд, главный герой повести-сказки «» (позднее адаптированной для театральной сцены и экранизированной в виде ) а также её продолжения «», польского писателя Людвика Ежи Керна, мечтает стать человеком, ходит на двух ногах, надевает на себя человеческую одежду и носит котелок.

В кино и телевидении 
 Комедийные актёры Роско Арбакл, Чарли Чаплин, Стэн Лорел и Оливер Харди были известны своими котелками.
 В телесериале 1960-х годов «Мстители» герой Патрика Макни Джон Стид, редко появлялся на экране без котелка и зонтика.
 В фильме 1964-го года «Голдфингер» слуга Аурика Голдфингера Оджобб использует шляпу-котелок с лезвиями на полях как оружие.
 В фильме 1971-го года «Заводной апельсин» Алекс ДеЛардж и его банда носят котелки.
 В фильме «Первый мститель» персонаж Нила Макдонафа Тимоти «Дум-Дум» Дуган всегда носит котелок.
 В британском телесериале «Дживс и Вустер» (англ. «Jeeves and Wooster») персонаж Стивена Фрая, камердинер Реджинальд Дживс, являющийся поборником классического английского стиля в одежде, носит шляпу-котелок и классический костюм.
 В компьютерном анимационном фильме «В гости к Робинсонам» главный злодей «Котелок» носит робот-котелок.

Примечания

Литература 
 
 
 Miller Robinson, Fred. The Man in the Bowler Hat: His History and Iconography — Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1993.

Ссылки 

Головные уборы